Spechtl ist der Familienname folgender Personen:

 Andreas Spechtl (* 1984), österreichischer Musiker
 Claus Spechtl (* 1956), österreichischer Jazzmusiker
 Rainer Spechtl (* 1951), österreichischer Schauspieler und Sänger
 Viktor Spechtl (1906–?), österreichischer Fußballspieler